

Anatomia
auricolare: aggettivo che si riferisce a varie strutture proprie dell'orecchio
in particolare padiglione auricolare
auricolare: aggettivo che si riferisce alle auricole degli atri del cuore, in particolare:
auricola sinistra, che si stacca dalla parte antero-laterale dell'atrio sinistro
auricola destra, che si stacca dalla parte antero-laterale dell'atrio destro

Dispositivi audio
auricolari (o cuffiette): oggetti elettronici per l'ascolto individuale di musica o suoni
auricolare: dispositivo interno a un telefono che trasforma gli impulsi elettrici in suoni